The Stranger, Billy Joel ötödik nagylemeze, 1977-ben jelent meg
The Stranger, Agatha Christie egyik korai színdarabja
The Stranger, Seattle, Washington állam legnagyobb városának egyik hetilapja